Bonhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bonhoff (* 1865; † nach 1935), deutscher evangelisch-reformierter Theologe und Freimaurer
 Cathrin Bonhoff (* 1969), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Christa Bonhoff, deutsche Oratoriensängerin
 Heinrich Bonhoff (1864–1940), deutscher Sanitätsoffizier und Hochschullehrer für Hygiene
 Otto Bonhoff (1931–2001), deutscher Schriftsteller
 Ursula Bonhoff, deutsche Fernsehregisseurin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Bonhof
 Bonnhof
 Bönnhoff
 Bonoff
 Bohnhoff